Понтонная (платформа):
 Понтонная (платформа, Волховстроевское направление) — остановочный пункт на волхостроевском направлении Октябрьской железной дороги.
 Понтонная (платформа, Каменногорское направление) — остановочный пункт на каменногорском направлении Октябрьской железной дороги.